Viavenator (Viavenator exxoni, do latim "caçador da estrada") foi uma espécie de dinossauro carnívoro e bípede que viveu durante o período Cretáceo tardio, principalmente na região onde hoje situa-se a América do Sul. Nomeado em 2016, o Viavenator possuía uma morfologia cerebral semelhante ao Aucassauro, outro terópode Abelisauridae da América do Sul, que tinha um ouvido interno semelhante. Além disso, quando comparado a um outro Abelisauridae africano, o majungassauro, foi determinado que o Viavenator era mais dependente de movimentos velozes com a cabeça e de sofisticados mecanismos de estabilização do olhar do que o antigo terópode; porém, ambos os gêneros tiveram uma faixa de audição semelhante de acordo com exames e consecutivas tomografias computadorizadas do crânio.

Viavenator, um terópode mediano, medindo em torno de 5,6 metros de comprimento por 2 metros de altura, descoberto na Formação Bajo de la Carpa, na província de Neuquén (Argentina), por S. Palomo e C. Fuentes.

Filippi (o nomeador do Viavenator) classificou-o como um novo clado conhecido como "Furileusauria", que inclui o Viavenator e o carnotauro. Isso significaria que o Viavenator estivera mais próximo do carnotauro do que do majungassauro.

Filogenia

Ver também 

 Lista de dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros
 Dinossauros da América do Sul

Abelisauridae
Dinossauros da América do Sul
Dinossauros do Cretáceo
Espécies fósseis descritas em 2016